DFB-Jugend-Kicker-Pokalsieger 1998/99 war der 1. FC Magdeburg. Im Endspiel im Magdeburger Ernst-Grube-Stadion siegte der 1. FC Magdeburg am 4. Juli 1999 mit 6:1 gegen den 1. FC Saarbrücken. Die Magdeburger waren damit die erste Mannschaft aus den Neuen Bundesländern, die nach der Wende einen gesamtdeutschen Fußballtitel gewinnen konnten.

Teilnehmende Mannschaften 
Am Wettbewerb nahmen folgende 32 Mannschaften teil:
    Tennis Borussia Berlin
    SG Wattenscheid 09
    FC Schalke 04
    VfL Bochum
    Hannover 96
    Holstein Kiel
    Energie Cottbus
    1. FC Magdeburg
    1. FC Köln
    VfB Leipzig
    Hamburger SV
    Fortuna Düsseldorf
    VfL Osnabrück
    VfL Wolfsburg
    1. FSV Mainz 05
    FC Hansa Rostock
    FC Rot-Weiß Erfurt
    FSV Salmrohr
    FV Dresden-Nord
    FC 08 Homburg
    Dynamo Dresden
    Freiburger FC
    FC Augsburg
    FK Pirmasens
    SV Waldhof Mannheim
    1. FC Saarbrücken
    SV Darmstadt 98
    Stuttgarter Kickers
    SG 01 Hoechst
    SC Vahr

Vorrunde 

|}

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

1999
Fußballsaison 1998/99